De Grand Prix-wegrace van San Marino 2010 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2010. De race werd verreden op 5 september 2010 op het Misano World Circuit nabij Misano Adriatico, Italië.

Het evenement werd overschaduwd door een dodelijk ongeval van Shoya Tomizawa in de Moto2-race. In de twaalfde ronde verloor hij de controle over zijn motor in bocht 11. Hij werd van zijn motor geslingerd en kwam op de baan terecht, waar Alex de Angelis en Scott Redding op volle snelheid tegen hem aanreden. De Angelis was niet gewond, maar Redding en Tomizawa werden overgebracht naar het medisch centrum, waar de toestand van de Japanner kritiek leek. Ondanks dit werd de race niet gestopt. Tomizawa werd overgebracht naar het ziekenhuis in Riccione, waar hij om tien voor half drie lokale tijd overleed aan zijn verwondingen. Tomizawa was de eerste coureur sinds Daijiro Kato tijdens de Grand Prix van Japan 2003 die om het leven kwam tijdens een Grand Prix.

Uitslag

MotoGP

Moto2

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

125 cc

2010
San Marino